Le championnat de France de tennis 1901, organisé par l'U.S.F.S.A., s'est déroulé le 9 juin sur les courts du Racing Club pour les matchs de double et le 16 juin sur les courts du Tennis Club de Paris pour les simples. La finale et le tournoi féminin se sont déroulés le 23 juin.

Faits marquants 
Le simple messieurs du championnat de France est remporté par André Vacherot. Il s'impose également en double pour la première fois aux côtés de son frère Marcel.

Dans l'épreuve féminine, Mme Girod, finaliste de la première édition ouverte au dames en 1897, remporte le tournoi, profitant du retrait de la tenante du titre Hélène Prévost.

Palmarès

Simple messieurs

Simple dames

Double messieurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1901
France
France
Sport en France en 1901